Иван Пискарёв:
 Пискарёв, Иван Васильевич (1901—1973) — советский военачальник, полковник НКВД СССР, Герой Советского Союза.
 Пискарёв, Иван Григорьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Пискарев, Иван Иванович (1824—1887) —  русский деятель народного просвещения, законовед, педагог и публицист. Действительный статский советник (1872).